4595 Prinz – asteroide della fascia principale scoperto nel 1981
Birgit Prinz – calciatrice tedesca
NSU Prinz – autoveicolo prodotto dal 1957 al 1973
Prinz – titolo nobiliare tedesco

Pagine correlate 
 Printz
 Prinze